Růžencová kaple může být:

 Růžencová kaple (Kadaň) – kaple v Kadani
 Kaple Božího hrobu (Velenice) – kaple u vsi Velenice